Лос Филтрос има више значења:

 Лос Филтрос (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Филтрос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Филтрос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Филтрос (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Филтрос (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Филтрос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Филтрос (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику